Sologno – frazione di Caltignaga in provincia di Novara
 Sologno – frazione di Villa Minozzo in provincia di Reggio Emilia